Złodziejka, rozgałęźnik elektryczny – element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej. 

Podobną funkcję pełnią także przedłużacze elektryczne ze zwielokrotnionymi gniazdami, ale w odróżnieniu od przedłużaczy złodziejka nie jest wyposażona w przewód.

Obecnie w użyciu bywają takie wersje rozgałęźników, które można wkręcić w miejsce standardowej żarówki do oprawki lampy. Po wkręceniu takiej "złodziejki" można do niej z kolei wkręcić żarówkę oraz - dodatkowo - podłączyć dwie standardowe wtyczki elektryczne.

Nazwy złodziejka używano też dawniej (w latach 20. XX w.) do określenia pewnej odmiany piłki (do piłowania) długości dużego noża, oprawionej na jednym końcu.

Zobacz też 
 Złodziejka – książka Sarah Waters

Przypisy 

Aparaty elektryczne
Instalacja elektryczna
Australijskie wynalazki